Santuario della Madonna della Pace – edificio religioso di Albisola Superiore
 Santuario della Madonna della Pace – edificio religioso di Copparo
 Santuario della Madonna della Pace – edificio religioso di Massa Martana